

Sport 
Tennessee Titans – squadra di football americano statunitense

Fumetti 
 Titani (Titans) – gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics

Televisione 
 Titans  – serie televisiva statunitense del 2000
 Titans  – serie televisiva statunitense del 2018

Musica 
 Titans  – album di Francisco López e Novi_sad del 2011

Pagine correlate 
 The Titans
 Titan